De Football League Cup 2001/02 was de 42ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 20 augustus 2001 en eindigde op zondag 24 februari 2002 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2001/02
Finale FA Cup 2002
Engels voetbalkampioenschap 2001/02

Bekervoetbal 2001/02
2002